Taurer steht für:

 Taurer, vorskythische Bevölkerung auf der Halbinsel Krim

Taurer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Taurer (1906–1958), österreichischer Politiker
 Josef Taurer, österreichischer Fußballspieler
 Timmo Taurer (* 1987), österreichischer Floorballspieler